Mörlach ist der Ortsname von

 Mörlach (Bechhofen), Ortsteil der Marktes Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Mörlach (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern